Manlio Vineis – politico italiano
Paolo Vineis – professore universitario, scrittore e accademico italiano